Карл Теодор, изборник Баварске (; 11. децембар 1724 – 16. фебруар 1799) је био кнез-изборник и палатин од 1742. као војвода од Јилиха и Берга, и такође изборник Баварске од 1777. до своје смрти. Био је члан династије Палатинат-Сулцбах, огранак династије Вителсбах.

Породично стабло 

Рођени 1724.
Умрли 1799.
Династија Вителсбах